В 1638 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 21 декабря – Впервые с начала новой эры в день зимнего солнцестояния произошло полное лунное затмение.

Публикации 
 В протестантском Лейдене вышла в свет последняя книга Галилео Галилея — «Беседы и математические доказательства двух новых наук» (Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno à due nuove scienze). В ней Галилей заложил основы новой, неаристотелевской механики; в частности, сформулированы принцип относительности Галилея, закон инерции и квадратичный закон падения тел.  Этот труд стал настольной книгой Гюйгенса и Ньютона, завершивших начатое Галилеем построение оснований механики.

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1638 году
 8 июня — Пьер Маньоль, французский ботаник, в честь которого названа магнолия; ввёл в науку понятие биологического семейства (умер в 1715 году).
 22 июля — Томас Теодор Керкринг, голландский врач (умер в 1693 году).
 (Ноябрь) — Джеймс Грегори, шотландский математик и астроном, один из основоположников математического анализа, предшественник Ньютона, который считал Грегори своим учителем (умер в 1675 году).

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1638 году
 26 февраля — Клод Гаспар Баше де Мезириак, впервые опубликовавший соотношение Безу (род. в 1581 году).
 15 апреля (возможно, 16 апреля) — Джон Традескант (род. около 1570 года). Первый учёный, исследовавший русскую фауну и флору.
 21 октября — Виллем Блау, голландский картограф и книгоиздатель (род. в 1571 году).

Примечания

См. также 

1638 год в науке